W Rosji
 Borodino – wieś w obwodzie moskiewskim na zachód od Możajska, miejsce słynnej bitwy
 Borodino – miasto w Kraju Krasnojarskim
 Borodino – wieś w Rosji, w sielsowiecie kołpakowskim rejonu kurczatowskiego w obwodzie kurskim
 Borodino – wieś w osiedlu wiejskim Lubawiczskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim
 Borodino – klasa rosyjskich pancerników z początku XX wieku

 Borodino – osiedle typu miejskiego na Ukrainie